Никола́й Никола́евич Моргуно́в:
 Моргунов, Николай Николаевич (род. 1911) — лауреат Сталинской премии.
 Моргунов, Николай Николаевич (1930—1997) — Герой Социалистического Труда.